Le château d'eau de 1870 est un château d'eau située à Fontenay-le-Comte, (Vendée).

Localisation 
Le château d'eau est situé au 54 rue André Tiraqueau à Fontenay-le-Comte, en Vendée.

Description 
Le château d'eau est construit en calcaire et en pierre de taille. Les formes de l'édifice sont inspirés de l'architecture militaire. Le toit en terrasse est recouvert d'une pelouse. Le pavillon d'entrée est couvert d'un toit en pavillon en tuile.

Histoire 
En 1819, Jean-Alexandre Cavoleau demande à son ami, le maire de la ville, Jean-Mathias Cougnaud de solliciter l'ingénieur Tardieu de Paris, afin de faire une étude approfondie sur les sources des alentours. La démission de Jean-Mathias Cougnaud a fait capoter le projet. En 1825, un nouveau projet du maire Claude Tendron de Vassé est présenté. Le projet consiste à conduire au moyen d'une machine à vapeur, le trop-plein des fontaines dans la partie haute de la ville. La somme à dépenser étant trop considérable il n'a pas été donné suite à ce projet.

Le projet est mis à l'ordre jour le , dans lequel on décida d'établir un service d'eau. En effet, l'idée n'est plus abandonnée et des études sont entreprises. Le , le conseil municipal, après délibération, charge l'architecte de la ville, Arsène Charrier, de mener cette entreprise à bonne fin. En , la construction du bassin de captation des eaux, rue Genève, est entreprise pour se terminer en . 

Afin de permettre au mécanicien de service de rejoindre dans les plus brefs délais les bassins du château d'eau en cas d'incident, sans avoir à prendre la rue du Calvaire (devenue rue de la Commanderie) près de la barrière du Marchoux, puis gagner la rue André Tiraqueau, il est décidé par deux délibérations du conseil municipal, du  et , approuvées par l'administration préfectorale le , d'ouvrir une nouvelle voie qui prend le nom de rue du Château d'Eau (situé entre la rue Tiraqueau et la barrière du Marchoux). 

En 1898, un troisième réservoir est construit, approuvé par le conseil municipal, en sa séance du  et les travaux sont adjugés le . Une maison pour le gardien est construite. Néanmoins, la distribution en eau dans les quartiers de la ville se fait parfois avec difficulté pour cause de pression insuffisante. En effet, il en résultait que, dès le niveau d'eau baissait dans les réservoirs, la distribution devenait impossible. Afin d'y remédier, un nouveau réservoir est construit en 1924, avec une capacité de , construit au sud des réservoirs actuels et permettant d'approvisionner normalement les hauts quartiers. Les plans ont été réalisés par l'architecte Abel Filuzeau. Les travaux sont adjugés, le  et la réalisation confiée à l'entreprise fontenaisienne Raoul Moreau.

Le , après délibération du conseil municipal, il est décidé la construction d'un second réservoir cylindrique en béton armé avec une capacité . Les plans sont réalisés par l'architecte Fournier. Les travaux sont adjugés le  et la réalisation confiée à l'entreprise fontenaisienne Marcel-Léon Henri. Par la suite, deux autres châteaux d'eau ont été construits par l'entreprise challandaise de travaux publics, pour faire face : l'un dans la cité du Porteau (construit entre 1966 et 1968) et le second dans le quartier des Moulins-Liots (construit entre 1972 et 1974). 

En 1977, une seconde source d'approvisionnement en eau, située au Gros Noyer, est mise en service. Elle fournit les deux tiers de la consommation. Les deux réservoir du château d'eau construit en 1870 sont détruits en 1991.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de Fontenay-le-Comte

Château d'eau en France
Fontenay-le-Comte